Serialità – tecnica compositiva musicale
 Serialità – caratteristica della fiction in cui le opere sono prodotte in successione (es. serie di romanzi, serie televisiva, serial cinematografico, sequel ecc.)

Pagine correlate 
 Serie (disambigua)
 Seriale 
 Serial